Анллах (Анллех) (д/н — бл. 633) — сьомий напівлегендарний король Мену та Галвіделу до 626 року.

Син короля Тутагуала II. Посів трон десь на початку VII ст. Відомий лише війною проти Едвіна, короля Нортумбрії, внаслідок якої Анллах 626 року зазнав поразки. Наслідком стало захоплення англами Мена і Галвіделу. Подальша доля Анллаха є дискусійною: за однією версією він загинув у війні, за іншою повернувся до Мену після смерті Едвіна у 633 році, відновивши тут владу. Проте є згадка, що помер близько 633 року. Тому перша версія здаєтсья більш ймовірною. Відновив незалежність Мену і Галвіделу ймовірніше син Анллаха — Кінін.

Примітки

Джерела 
 Peter Bartrum, A Welsh Classical Dictionary: People in History and Legend Up to about A.D. 1000, Aberystwyth, National Library of Wales, 1993, 649 p. (ISBN 978-0-907158-73-8),

Королі острова Мен
королі Галвіделу